Чёрный а́ист:

 Чёрный аист (отряд) — отряд афганских моджахедов.
 Чёрный аист (фильм) — фильм Виктора Турова (1993).
 Чёрный аист () — птица из семейства Аистовые.